Осьма — гидроним:

Реки 
 Осьма (приток Днепра) — река в Смоленской области.
 Осьма (приток Волхова) — река в Новгородской области.
 Осьма (река, впадает в Охотское море) — река на острове Уруп.

Населённые пункты 
 Осьма — деревня в Вяземском районе Смоленской области.